Клетгау () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Вальдсхут. Население составляет 7420 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,87 км². Официальный код — 08 3 37 062.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Ландграфство Клеттгау

Города Баден-Вюртемберга